Siqueira Campos steht für:

 Siqueira Campos (Aracaju), Stadtteil von Aracaju, Brasilien
 Siqueira Campos (Paraná),  brasilianisches Munizip im Nordosten des Bundesstaats Paraná

Siqueira Campos ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio de Siqueira Campos (1898–1930), brasilianischer Revolutionär
 José Wilson Siqueira Campos (* 1928), brasilianischer Politiker